Commotio kan henvise til flere artikler:
 Commotio cerebri er den latinske betegnelse for hjernerystelse.
 Commotio, opus 58 er et stykke orgelmusik skrevet af Carl Nielsen.